Jefferson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Jefferson (Alabama)
Condado de Jefferson (Arkansas)
Condado de Jefferson (Colorado)
Condado de Jefferson (Flórida)
Condado de Jefferson (Geórgia)
Condado de Jefferson (Idaho)
Condado de Jefferson (Illinois)
Condado de Jefferson (Indiana)
Condado de Jefferson (Iowa)
Condado de Jefferson (Kansas)
Condado de Jefferson (Kentucky)
Paróquia de Jefferson (Louisiana)
Condado de Jefferson (Missouri)
Condado de Jefferson (Montana)
Condado de Jefferson (Nebraska)
Condado de Jefferson (Nova Iorque)
Condado de Jefferson (Ohio)
Condado de Jefferson (Oklahoma)
Condado de Jefferson (Oregon)
Condado de Jefferson (Pensilvânia)
Condado de Jefferson (Tennessee)
Condado de Jefferson (Texas)
Condado de Jefferson (Virgínia Ocidental)
Condado de Jefferson (Washington)
Condado de Jefferson (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos

ru:Джефферсон#Округа